Ключевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ключевская волость (Глазовский уезд) — в составе Вятской губернии, Глазовский уезд
 Ключевская волость (Котельничский уезд) — в составе Вятской губернии, Котельничский уезд
 Ключевская волость (Верхнеудинский уезд) — в составе Забайкальской области, Верхнеудинский уезд
 Ключевская волость (Сергачский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Сергачский уезд
 Ключевская волость (Керенский уезд) — в составе Пензенской губернии, Керенский уезд
 Ключевская волость (Ирбитский уезд) — в составе Пермской губернии, Ирбитский уезд
 Ключевская волость (Бугурусланский уезд) — в составе Самарской губернии, Бугурусланский уезд
 Ключевская волость (Бузулукский уезд) — в составе Самарской губернии, Бузулукский уезд
 Ключевская волость (Вольский уезд) — в составе Саратовской губернии, Вольский уезд
 Ключевская волость (Петровский уезд) — в составе Саратовской губернии, Петровский уезд
 Ключевская волость (Саратовский уезд) — в составе Саратовской губернии, Саратовский уезд
 Ключевская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии, Барнаульский уезд